C12 (Namibië), een weg in Namibië
 Koolstof-12, de meest voorkomende isotoop van het element koolstof
 Een molecuul met twaalf koolstofatomen, zie Lijst van brutoformules C12